Riestedt bezeichnet

 Riestedt (Sangerhausen), Stadtteil von Sangerhausen, Sachsen-Anhalt
 Riestedt (Uelzen), Ortsteil von Uelzen, Niedersachsen
Siehe auch:
Ristedt